Hradištko può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hradištko, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Hradištko, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale